|-
| (47201) 1999 TJ205||||13 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47202) 1999 TD212||||15 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47203) 1999 TM219||||1 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47204) 1999 TO221||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47205) 1999 TQ234||||3 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47206) 1999 TU243||||6 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47207) 1999 TB248||||8 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47208) 1999 TL253||||13 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47209) 1999 TM257||||9 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47210) 1999 TB273||||3 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47211) 1999 TX290||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47212) 1999 TN291||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47213) 1999 TC293||||12 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47214) 1999 TD293||||12 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47215) 1999 TZ319||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47216) 1999 UX7||||29 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47217) 1999 UF18||||30 жовтня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47218) 1999 UN37||||16 жовтня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47219) 1999 UU41||||18 жовтня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (47220) 1999 UJ46||||31 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47221) 1999 VM4||||1 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47222) 1999 VR8||||8 листопада 1999||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава
|-
| (47223) 1999 VW10||||9 листопада 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (47224) 1999 VG11||||8 листопада 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (47225) 1999 VJ12||||9 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47226) 1999 VE19||||8 листопада 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (47227) 1999 VS24||||13 листопада 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (47228) 1999 VP26||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47229) 1999 VT27||||3 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47230) 1999 VT28||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47231) 1999 VJ35||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47232) 1999 VQ36||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47233) 1999 VR38||||10 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47234) 1999 VP43||||1 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47235) 1999 VX43||||1 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47236) 1999 VU48||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47237) 1999 VP49||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47238) 1999 VB50||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47239) 1999 VN50||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47240) 1999 VR50||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47241) 1999 VS50||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47242) 1999 VY50||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47243) 1999 VY51||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47244) 1999 VA53||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47245) 1999 VX53||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47246) 1999 VN54||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47247) 1999 VQ56||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47248) 1999 VK57||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47249) 1999 VY57||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47250) 1999 VW58||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47251) 1999 VS60||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47252) 1999 VJ65||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47253) 1999 VN65||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47254) 1999 VO67||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47255) 1999 VA70||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47256) 1999 VA72||||11 листопада 1999||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (47257) 1999 VA79||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47258) 1999 VS80||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47259) 1999 VJ81||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47260) 1999 VR88||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47261) 1999 VH90||||5 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47262) 1999 VF91||||5 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47263) 1999 VJ92||||9 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47264) 1999 VV93||||9 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47265) 1999 VT97||||9 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47266) 1999 VY98||||9 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47267) 1999 VU112||||9 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47268) 1999 VJ119||||3 листопада 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47269) 1999 VH135||||13 листопада 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (47270) 1999 VE138||||12 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47271) 1999 VY143||||11 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47272) 1999 VF144||||11 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47273) 1999 VE145||||13 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47274) 1999 VJ147||||12 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47275) 1999 VZ147||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47276) 1999 VN151||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47277) 1999 VL154||||12 листопада 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47278) 1999 VU157||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47279) 1999 VS160||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47280) 1999 VJ161||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47281) 1999 VS162||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47282) 1999 VG167||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47283) 1999 VF173||||15 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47284) 1999 VO173||||15 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47285) 1999 VU173||||15 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47286) 1999 VH176||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47287) 1999 VR177||||6 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47288) 1999 VQ178||||6 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47289) 1999 VD188||||15 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47290) 1999 VS188||||15 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47291) 1999 VG195||||3 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47292) 1999 VO203||||8 листопада 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 47293 Масаміцу (Masamitsu)||1999 WO||16 листопада 1999||Обсерваторія Кума Коґен||Акімаса Накамура
|-
| 47294 Бланскі лес (Blansky les)||||28 листопада 1999||Обсерваторія Клеть||Яна Тіха,Мілош Тіхі
|-
| (47295) 1999 WV1||||25 листопада 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (47296) 1999 WD2||||20 листопада 1999||Фарра-д'Ізонцо||Фарра-д'Ізонцо
|-
| (47297) 1999 WN2||||26 листопада 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (47298) 1999 WX2||||27 листопада 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (47299) 1999 WJ3||||28 листопада 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (47300) 1999 WN4||||28 листопада 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|}

47200